Окте́т в информатике — восемь двоичных разрядов. В русском языке октет обычно называют байтом. Октет может принимать 256 возможных состояний (кодов, значений, комбинаций битов (нулей и единиц)).

Количество состояний в октете 
Количество возможных состояний (кодов, значений), которое может принимать 1 октет, рассчитывается комбинаторно и равно количеству размещений с повторениями:

  возможных состояний (кодов, значений),

где  — количество возможных состояний (кодов, значений) одного разряда (элемента) (один двоичный разряд (бит) имеет два возможных состояния (n=2));  — количество двоичных разрядов (битов) (в одном октете 8 двоичных разрядов (k = 8) и в одном октете может быть от 0 до 8 двоичных разрядов с одинаковым значением).

«Октет» или «байт»?

В русском языке 
Слово «октет» часто употребляется при описании сетевых протоколов, так как они предназначены для взаимодействия компьютеров, имеющих не обязательно одинаковую платформу. В отличие от байта, который (в широком смысле) может быть равен 10, 12 и т. п. битам, октет всегда равен 8 битам.

В других языках 
Чтобы исключить двусмысленность, а также из соображений благозвучия, во французском языке слово «октет» (octet) используется почти везде, где в русском или английском языках употребляется слово «байт».

См. также 
 Двоичная система счисления
 Кодовая страница
 LPT-порт
 Двоичный файл
 8-битный цвет
 TCP/IP
 Ниббл
 Восемь триграмм

Литература

Примечания

Ссылки 
 Преобразование двоичных чисел в десятичные

Единицы измерения информации
Единицы данных